Le Monte Carlo Squash Classic 2013 est l'édition 2013 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du  au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 25 et il est doté de  de prix.

La tenante du titre est Natalie Grinham qui chute en demi-finale face à la future gagnante Camille Serme. Cette dernière remporte le titre face à Laura Massaro, ancienne  mondiale 11-7, 17-15, 9-11, et 11-8 en finale.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 
 Site Sitesquash 

2013
Squash en 2013
Sport à Monaco en 2013
Sport en octobre 2013
Sport en novembre 2013